Хесси Дорис Ллойд (,  — ) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Ливерпуле, где в 1914 году начала свою актёрскую карьеру в труппе местного театра. Год спустя Ллойд отправилась в США в гости к сестре, и в итоге осталась там навсегда. С 1916 по 1925 год актриса много играла в бродвейских постановках, в том числе в знаменитых «Безумствах Зигфелда».

В 1925 году она дебютировала на большом экране, появившись в дальнейшие годы более чем в сотне кинокартин. Среди её киноработ такие ленты как «Дизраэли» (1929), «Шерлок Холмс: Занятия в алом» (1933), «Мария Шотландская» (1936), «Я из Миссури» (1939), «Письмо» (1940), «Три незнакомца» (1946), «Малышка Бесс» (1953), «Машина времени» (1960), «Звуки музыки» (1965). В 1951 году Ллойд озвучивала Розу в мультипликационном фильме студии «Disney» «Алиса в Стране чудес».

Дорис Ллойд умерла в 1968 году в возрасте 71 года, и была похоронена на кладбище Форест-Лаун в Глендейле.

Избранная фильмография

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании
Похороненные на кладбище Форест-Лаун